Plotke ist der Nachname folgender Personen:

 Olaf Plotke (* 1974), deutscher Sachbuchautor und Journalist
 Seraina Plotke (1972–2020), Schweizer germanistische Mediävistin und Latinistin